KSR může znamenat:

 Komunistická strana Rumunska
 Komunistická strana Sovětského svazu (jakožto Komunistická strana Ruska)
 Kontrolní služba radioelektrická, též zvaná Keser
 Kim Stanley Robinson (* 1952) – americký spisovatel